Hedelands Veteranbane er Danmarks længste smalsporede veteranjernbane.

Banen ligger i Hedeland-området syd for Hedehusene og er bygget af frivillige fra Industribaneklubben.  Fra klubbens start i 1974 til i dag er bygget 5,2 km bane, og den planlægges forlænget til Tune, så den i alt bliver 7 km lang.

Banen har en sporvidde på 700 mm, og dens skinner og materiel stammer hovedsageligt fra de nedlagte roebaner på Lolland.

Stationer

Materiel 
Note: Fabrikanten "Hjemmebygget" betyder at lokomotivet er fremstillet på eget værksted eller hos den lokale smed.

Motorlokomotiver

Damplokomotiver

Eksterne henvisninger  

 Industribaneklubben

Noter 

Veteranjernbaner i Danmark
Hedehusene